Chrodegang peut faire référence à :

Anthroponyme

Chrodegang, qui s'écrit aussi Rotang ou Chrodegand ou encore Godegrand , un prénom masculin français tombé en désuétude.
 Saint Chrodegang qui s'écrit aussi saint Rotang ou saint Chrodegand ou encore saint Godegrand, des hagionymes notamment portés par des saints du christianisme.

Toponyme 

 la paroisse Saint-Chrodegang d'Althorn, située à Goetzenbruck en Moselle.

Voir aussi